Brushy Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Mesa (Arizona)
 Brushy Mesa (Texas)